Влади́мир Бондаре́нко:
 Бондаренко, Владимир Владиленович (1955—2016) — советский и российский футбольный тренер.
 Бондаренко, Владимир Григорьевич (род. 1946) — русский публицист и литературный критик, журналист.
 Бондаренко, Владимир Данилович (род. 1939) — советский и украинский зоолог и поэт, профессор кафедры лесоводства Национального лесотехнического университета Украины.
 Бондаренко, Владимир Дмитриевич (1952—2021) — украинский политический деятель.
 Бондаренко, Владимир Илларионович (1914—1943) — Герой Советского Союза, партизан.
 Бондаренко, Владимир Павлович (1924—1943) — Герой Советского Союза.